Miedź zdobyła Puchar Polski w sezonie 1991/1992, występując wówczas na drugim szczeblu rozgrywek ligowych. Oprócz tego, najlepszymi wynikami legniczan był półfinał rozgrywek w sezonie 2018/2019 i ćwierćfinał w sezonach 2013/2014 i 2019/2020.

Miedź Legnica w Pucharze Polski

Bibliografia 

 Mecze Pucharu Polski
 www.90minut.pl

Puchar Polski w piłce nożnej
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Miedź Legnica